Geografia:
 Aielo de Malferit és un municipi de la Vall d'Albaida, al País Valencià.
 Aielo de Rugat és un altre municipi de la comarca valenciana de la Vall d'Albaida.